Биля́л, Била́л, Биля́ль ( — биля́ль) — мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «влага», «влажность». Распространено у многих народов, исповедующих ислам.

Известные носители 
 Билал ибн Рабах (592—640) — первый муэдзин, сподвижник пророка Мухаммеда.
 Эрик (Билял) Абидаль (род. 1979) — французский футболист, левый защитник испанской «Барселоны» и национальной сборной Франции.
 Билял аг Ашериф — малийский и азавадский военный и политический деятель.
 Билал Алчеркави (род. 1998) — ливанский битмейкер, самый лучший в мире (на размышления 30 секунд).

Фамилии

Примечания 

Имена арабского происхождения
Мужские имена
Мусульманские имена
Религиозные имена
Страницы значений:Тёзки
Арабские имена